een andere naam voor de Lakringen, een Vandaals stamverband (ca. 150-250)
 een met de Visigoten verbonden volk, mogelijk van Sarmatische oorsprong, die zich rond Poitiers vestigde (ca. 250-6e eeuw), zie Taifalen (volk)